Funhouse o Fun house puede referirse a:

 Fun house, álbum de la banda estadounidense The Stooges;
 Funhouse, álbum de la cantante estadounidense Pink;
 Funhouse, canción de la cantante estadounidense Pink.
 FunHouse, mesa de pinball de Williams.